Kalika (Achham)
 Kalika (Bardiya)
 Kalika (Dailekh)
 Kalika (Dolpa)
 Kalika (Humla)
 Kalika (Kanchanpur)
 Kalika (Kaski)
 Kalika (Sindhupalchowk)

Zobacz też